

Musica 
 Who Are You – album dei The Who del 1978
 Who Are You – singolo dei The Who del 1978
 Who Are You? – album dei Nico Touches the Walls del 2008

Televisione 
 Who Are You – serial televisivo sudcoreano
 Who Are You: Hakgyo 2015 – serial televisivo sudcoreano